Takács Ferenc (1826–1894 u.) honvédszázados és kapitány az amerikai polgárháborúban
 Takács Ferenc (1893–1956) szociáldemokrata politikus, iparügyi miniszter
 Takács Ferenc (1894–1944) plébános, országgyűlési képviselő
 Takács Ferenc (1928–2003) agrármérnök
 Takács Ferenc (1929) villamosmérnök, egyetemi docens
 Takács Ferenc (1938–2018) filozófus, sporttörténész, szakíró
 Takács Ferenc (1948) irodalomtörténész, műfordító, kritikus, író
 Takács Ferenc (1961–2021) politikus, a Békés Megyei Közgyűlés tagja
 Takács Ferenc (1968) birkózó, edző

Hasonló 
 Takáts Ferenc (1840-1881) amerikai szabadságharcos katona, őrmester